Соловьёв () — русская фамилия, занимающая 12-е место в списке общерусских фамилий, а также топоним.

По данным 2014 года, фамилия Соловьёв занимала 8469-е место по распространённости в мире: её носили 67 513 человек.Распространённость фамилии по странам:

Соловьёв

А

Б

В 
 
 
 
 
 Соловьёв, Вениамин Николаевич (1798—1871) — барон, декабрист, штабс-капитан.
 
 Соловьёв, Виталий Ефимович (1923—1966) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Г 
 Соловьёв, Гавриил Иванович (1913—1982) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Геннадий Леонидович (род. 1949) — генерал-лейтенант.
 
 Соловьёв, Глеб Михайлович (1928—2004) — советский и российский кардиохирург, академик РАМН.

Д 
 Соловьёв, Давид Моисеевич (1920—2003) — советский и российский педагог.
 Соловьёв, Даниил Владимирович (род. 1987) — российский баскетболист.
 Соловьёв, Денис Владимирович (род. 1977) — российский футболист.

Е 
 
 Соловьёв, Евпл Титович — российский археолог, историк и исследователь быта Руси в XIX веке, награждённый в 1875 году Малой золотой медалью Русского географического общества.
 Соловьёв, Ефим Андреевич (род. 1874) — российский революционер, советский государственный деятель.

З 
 Соловьёв, Зиновий Петрович (1876—1928) — врач, деятель советского здравоохранения, создатель пионерлагеря «Артек».

И 
 
 Соловьёв, Игорь Петрович (род. 1966) — полковник, Герой Российской Федерации.
 Соловьёв, Иларион Максимович (1868—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

К 
 Соловьёв, Кирилл Андреевич (род. 1978) — российский историк, архивист и археограф, профессор РАН.

Л 
 
 
 Соловьёв, Лука Лукич (?-?) — советский металлург.

М 
 Соловьёв, Макарий Арсеньевич (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соловьёв, Максим Юрьевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Соловьёв, Матвей Ефимович (1868—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.

Н

О

П 
 Соловьёв, Павел Александрович (1917—1996) — советский конструктор авиационных двигателей, Герой Социалистического Труда.

С 
 Соловьёв, Савелий Павлович (род. 1943) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер России.
 Соловьёв, Семён Фёдорович (1922—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Соловьёв, Станислав Николаевич (род. 1928) — член Академии наук судостроения Украины.

Т 
 Соловьёв, Тимофей Петрович (1861—1911) — русский философ.
 Соловьёв, Трофим Ильич (1916—1990) — Герой Советского Союза.

Ф 
 
 Соловьёв, Филипп Яковлевич (1901—1976) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Э 
 Соловьёв, Эрих Юрьевич (род. 1934) — советский и российский философ

Ю

Я 
 Соловьёв, Яков Александрович (1820—1876) — государственный деятель Российской империи, экономист и статистик, сенатор.

Составная фамилия 
 Соловьёв-Петко, Михаил Владимирович (род. 1978) — российский архитектор, дизайнер, художник.
 Соловьёв-Седой, Василий Павлович (1907—1979) — советский композитор, Герой Социалистического Труда.



Населённые пункты 
 Соловьёв — посёлок Губичского сельсовета Буда-Кошелёвского района Гомельской области, Белоруссия.
 Соловьёв — посёлок Чеботовичского сельсовета Буда-Кошелёвского района Гомельской области, Белоруссия.
 Соловьёв — село в Новгород-Северском районе Черниговской области, Украина.

См. также

Примечания